

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Leandro Cufré, (1978- ),footballeur argentin ;

Toponyme
 Cufré ville d'Uruguay ;
 Boca del Cufré ville d'Uruguay ;

Homonymie
Homonymie de patronyme